El Torneig de Doha 2019, també anomenat Qatar Total Open 2019, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La dissetena edició es va celebrar entre l'11 i el 16 de febrer del 2019, al Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
WTA Tour 2019